Saketh Myneni e Sanam Singh hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 7–6(7–5), 6–4.

Teste di serie

  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)

  Yuki Bhambri /  Michael Venus (quarti di finale)
  Adrián Menéndez Maceiras /  Aleksandr Nedovesov (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ONGC-GAIL Delhi Open 2014